

Persone 
 Carlão (19 gennaio 1986), calciatore brasiliano
 Carlão (1º agosto 1986), calciatore brasiliano
 Carlão (1965), ex pallavolista brasiliano